Браун, Роджер (): Браун, Роджер (1942—1997) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Браун, Роджер (род. 1950) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА и НБА.
 Браун, Роджер (род. 1937) — игрок в американский футбол, выступавший в НФЛ на позиции защитного тэкла.
 Браун, Роджер (род. 1966) — игрок в американский футбол, выступавший в НФЛ на позиции защитного бека.
 Браун, Роджер (род. 1959) — австралийский игрок в крикет первого класса.
 Браун, Роджер — американский певец в стиле кантри, гитарист, автор и исполнитель собственных песен.
 Браун, Роджер (1749—1840) — американский солдат, участник войны за независимость США, дослужился до звания полковника.
 Браун, Роджер (1925—1997) — американский социальный психолог, доктор философии и преподаватель.
 Браун, Роджер (1940—2009) — американский адвокат и судья, 15 лет работал в окружном суде Балтимора.
 Браун, Роджер (1952—2011) — английский футболист, выступавший за «Борнмут», «Норвич Сити» и «Фулхэм».
 Браун, Роджер (1941—1997) — американский художник и имажинист, известен своим отличительным стилем живописи.
 Браун, Роджер (род. 1949) — американский характерный актёр, известен по роли Билла Таггла в фильме «Нация пришельцев».
 Браун, Роджер (род. 1956) — президент музыкального колледжа Беркли, один из основателей компании «Bright Horizons Family Solutions».